Das 15-km-Massenstartrennen der Männer im Biathlon bei den Olympischen Winterspielen 2006 wurde am 25. Februar 2006 um 10:00 Uhr im Centro Olimpico di Biathlon in Cesana Torinese ausgetragen. Es war das erste Massenstartrennen bei Olympischen Winterspielen. Die Goldmedaille gewann Michael Greis aus Deutschland. Die Silbermedaille gewann Tomasz Sikora aus Polen und Bronze ging an den Norweger Ole Einar Bjørndalen.

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Ergebnisse (PDF; 788 kB)

Massenstart (Manner)